Major peut désigner :
 major, un  grade militaire qui se situe différemment dans la hiérarchie militaire suivant les pays ;
 Major, grade d’officier supérieur dans les armées allemande et autrichienne ;
 major, grade d'officier militaire dans l'United States Army, l'United States Air Force et l'United States Marine Corps ;
 brigadier-major, en France, un grade de la police d'État ;
 major, un acteur majeur dans un secteur de l'industrie, par exemple, major du disque, major du cinéma ;
 major de promotion ou majorant, en France, le premier élève d'une promotion au classement d'un concours (c'est un terme de l'argot scolaire provenant à l'origine de Saint-Cyr et Polytechnique où l'élève classé premier recevait les galons de sergent-major) ;
 pilote major, le pilote chargé en chef du service de pilotage d'un port ;
 Major, un manga de baseball créé par  ;
 Major (Master Chief dans la version originale), le personnage principal de l'univers de fiction Halo ;
 Major, une ancienne enseigne française de grande distribution.

Nom de famille 

 Aimé Major (1924-1996), chanteur et acteur québécois ;
 André Major (1942-), écrivain, animateur et réalisateur québécois ;
 Anya Major (1966-), athlète et mannequin britannique ;
 Catherine Major (1980-), autrice, compositrice et interprète québécoise ;
 Claudia Marcella Major (), personnalité de la Rome antique ;
 Edith Major (1867-1951), principale de collège britannique ;
 Emma Major (1977-), joueuse de squash australienne ;
 Grant Major (1955-), chef décorateur néo-zélandais ;
 Hélène Major (19?-), actrice québécoise ;
 Henriette Major (1933-2006), écrivain, journaliste, scénariste et pédagogue québécoise ;
 István Major (1949-2014), athlète hongrois, spécialiste du saut en hauteur ;
 Jay Major (1995-), coureur cycliste bahaméen ;
 Jean-Louis Major (19?-), professeur, essayiste, écrivain et critique littéraire canadien ;
 John Major (1698-1781), 1 baronnet, marchand britannique et membre du Parlement ;
 John Major (1943-), ancien Premier ministre du Royaume-Uni (1990-1997) ;
 John C. Major (1931-), magistrat canadien ;
 Kamill Major (1948-), artiste français d’origine hongroise ; 
 Kate Major (1977-), joueuse de squash et triathlète australienne ;
 Kathleen Major (1906-2000), historienne britannique
 Léo Major (1921-2008), militaire canadien ;
 Malvina Major (1943-), chanteuse australienne ;
 Norma Major (1942-), épouse du Premier ministre britannique John Major ;
 Renaldo Major (1982-), joueur de basket-ball américain ;
 René Major (1932-), psychanalyste français d'origine québécoise ;
 Robert Major (1946-), écrivain et critique littéraire québécois ;
 Robert-Benoît Major (1915-1997), homme politique québécois ;
 Thomas Major (1720-1799), graveur britannique ;
 Tullia Major (), personnalité des origines de Rome ;
 William James Major (1881-1953), est un parlementaire du Manitoba, Canada.

Toponyme 

 comté de Major, situé dans l'État de l'Oklahoma aux États-Unis.

Voir aussi